Teague steht für:
 Teague (Texas), ein Ort
 Teague Sparrow, eine Filmfigur, siehe Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt

Teague ist der Familienname folgender Personen:
 Addison Teague (* 1972), Tontechniker
 Alice Teague (* ~1905), englische Badmintonspielerin
 Bob Teague († 2013), US-amerikanischer Journalist
 Brad Teague (* 1947), US-amerikanischer Rennfahrer
 Charles M. Teague (1909–1974), US-amerikanischer Politiker
 George Teague (* 1971), US-amerikanischer Footballspieler
 Harry Teague (* 1949), US-amerikanischer Politiker
 Jeff Teague (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Teague (1833–1902), britisch-kanadischer Architekt
 Lewis Teague (* 1938), US-amerikanischer Regisseur und Filmeditor
 Marquis Teague (* 1993), US-amerikanischer Basketballspieler
 Marshall Teague (1922–1959), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Marshall R. Teague (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler
 Mike Teague (* 1959), englischer Rugby-Union-Spieler
 Olin E. Teague (1910–1981), US-amerikanischer Politiker
 Owen Teague (* 1998), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard A. Teague (1923–1991), US-amerikanischer Automobil- und Produktdesigner
 Thurman Teague (1910–), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Trey Teague (* 1974), US-amerikanischer Footballspieler
 Walter Dorwin Teague (1883–1960), US-amerikanischer Architekt und Produktdesigner